Les lignes de banlieue d’Helsinki () composent le transport ferroviaire de la banlieue d'Helsinki.
Elles partent toutes, sauf la G, de la gare centrale d'Helsinki et divergent à partir de la gare de Pasila. 
La circulation emprunte cinq lignes : Helsinki à Port de Turku, Kehärata, Helsinki à Tampere, Helsinki à Riihimäki, et pour la partie Riihimäki–Tampere elle emprunte les lignes Kerava à Lahti et Riihimäki à Lahti.

Le grand Helsinki a 15 voies ferrées de banlieue dont 9 exploitées par HSL et 6 par la VR.

Liste des lignes de banlieue 
La liste des lignes est la suivante :

Anciennes lignes

Longueurs des lignes

Schéma d'ensemble

Références

Voir aussi

Liens internes 

 Liste de gares en Finlande

Liens externes 
Site de la VR

Helsinki
Transport à Helsinki